Бена́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70065.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 30 км северо-восточнее Безансона, в 21 км к югу от Везуля.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 81 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 46 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 32 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 32 активных жителей работали 29 человек (16 мужчин и 13 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона